Флаг городского поселения Больши́е Вязёмы Одинцовского муниципального района Московской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 20 марта 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4848.

Флаг составлен на основании герба городского поселения Большие Вязёмы по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное малиновое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба белым и жёлтым цветами».

Геральдическое описание герба гласит: «В пурпурном поле серебряная отвлечённая стена без зубцов о трёх арках, и в каждой арке — золотой колокол; средняя арка и колокол в ней больше, а стена над ними выше и коронована золотом».

Обоснование символики 
Большие Вязёмы — старинное село впервые упоминается в письменных источниках в 1526 году, в книгах посольского приказа, как последний «останошный ям» перед въездом в Москву. Первым известным владельцем села является Борис Годунов, при котором в конце XVI века возводится деревянный дворец, белокаменная Троицкая (ныне Преображенская) церковь и звонница, которая и стала символом Вязём.

Звонница — уникальный памятник архитектуры, единственный сохранившейся такого типа на территории России. В XIX веке она накренилась, но разбирать её не стали, в надежде, что когда-нибудь выпрямят. В XVI—XVII веках здесь постоянно останавливались иностранные послы.

После смерти Бориса Годунова, село переходит Лжедмитрию I, а потом Романовым. Здесь неоднократно бывал Пётр I. В 1694 году он жалует Вязёмы своему сподвижнику, князю Борису Алексеевичу Голицыну. При Голицыных усадьба отстраивается. Во второй половине XVIII века князем Николаем Михайловичем Голицыным возводится дворцово-парковый ансамбль.

Во время Отечественной войны 1812 года Вязёмы стали местом остановки вначале русской, а затем французской армии. Здесь принимались важные государственные решения. Владельцы усадьбы — герои Отечественной войны — Борис Владимирович в чине генерал-лейтенанта погиб от ран, полученных во время Бородинского сражения, а его брат Дмитрий Владимирович во время Бородинского сражения командовал кирасирскими дивизиями. Закончил войну в чине полного генерала от кавалерии. С 1820 по 1844 годы он занимал пост Московского генерал-губернатора. Таким образом, в течение 24 лет Вязёмы становятся официальной загородной резиденцией Московского генерал-губернатора. Здесь бывали многие государственные деятели и деятели культуры, имена которых вписаны золотыми буквами в мировую историю. Это Павел I, Александр I, Наполеон, М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. П. Николев, Н. В. Гоголь, С. П. Шевырёв, П. П. Погодин, В. Я. Брюсов, Н. М. Пржевальский, Л. Н. Толстой и многие другие. В начале XIX века из соседнего Захарова сюда приезжал неоднократно А. С. Пушкин. В ограде церкви рядом со звонницей похоронен младший брат поэта — Николай.

Каждая фигура в композиции флага говорит о славном прошлом городского поселения.

Звонница — самая древняя постройка является символом Вязём. Три главки звонницы символизируют Троицу, Москву, как Третий Рим, трёх императоров, которые бывали в Вязёмах.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, славы, стабильности, уважения.

Малиновый цвет (пурпур) — символ царственности, благородства, вместе с короной, венчающей звонницу, указывает на то, что изначально Вязёмы принадлежали русским царям.

Примечания 

Флаг
Флаги с изображением корон
Флаги с изображением колокола